Orgeval – comune francese dell'Alta Francia
Orgeval – comune francese dell'Île-de-France